Het ATP-toernooi van Barcelona 2021 (met de officiële naam Barcelona Open Banc Sabadell 2021) werd gespeeld van 19 tot en met 25 april 2021. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona